4438 Sykes è un asteroide della fascia principale del diametro medio di circa 24,86 km. Scoperto nel 1983, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 3,1716603 UA e da un'eccentricità di 0,2488750, inclinata di 13,29493° rispetto all'eclittica.

L'asteroide è dedicato all'astronomo statunitense Mark V. Sykes.

Note

Collegamenti esterni 

Corpi celesti scoperti nel 1983
Sykes